Аугуста, Оґаста () — місто на півдні США у штаті Джорджія, на правому березі річки Саванна.
 Аугуста () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Сиракуза.
 Аугуста — гора в горах Святого Іллі (Берегові Хребти), на кордоні штату Аляска (США) та Юкону (Канада).